Eronen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1875-1935), homme politique finlandais
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1865-1939), homme politique finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1968), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois